Eönwe var den mäktigaste av alla maiar, Vindarnas herre. Han var även Manwës härold och kommenderade ljusets styrkor under vredens krig mot mörkrets härskare Morgoth i Första åldern.

Punkterna över o har inget med svenskans "ö" att göra, de markerar endast att e och o inte ska bilda en diftong.

Ainur

fr:Ainur#Liste des Ainur
pl:Majar#Eönwë